Thibaud steht für:

 eine Variante des französischen Vornamens Thibault, siehe Thibault (Vorname) 
 Thibaud (Dominica), Siedlung im Parish Saint Andrew
 Thibaud River, Fluss in Dominica
 Saint-Thibaud-de-Couz, französische Gemeinde im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Thibaud ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Thibaud (1880–1953), französischer Violinist
 Jean Thibaud (1901–1960), französischer Physiker
 Laure Thibaud (* 1978), französische Synchronschwimmerin 
 Pierre Thibaud (1929–2004), französischer Trompeter
 Victor Thibaud (1867–?), französischer Bogenschütze

Siehe auch
 Theobald
 Thibault
 Thibaut
 Thiebaud
 Thiébault